Die Göttin der Morgenröte steht für:

 Aurora (Mythologie)
 Eos (Mythologie)